Le signe TSB peut faire référence :
 au Transportation Safety Board of Canada
 au Trustee Savings Bank, banque britannique qui a fusionné avec Lloyds Bank en 1995 pour donner naissance à Lloyds TSB.